Сергей Павлович Щепкин (1824—1898) — чиновник Министерства государственных имуществ Российской империи, курировавший сельское хозяйство. Тайный советник.

Биография 
Сын П. С. Щепкина, родился  года.

По окончании курса в Московском университете 30 июля 1845 года поступил на службу в Министерство государственных имуществ, где принимал деятельное участие в выработке многих мероприятий к поднятию в России земледелия и сельской промышленности. Занимал должность вице-директора департамента сельского хозяйства. 

С 1859 по 1865 годы был редактором «Земледельческой газеты» и «Сельского листка». В 1860-х годах по его инициативе и при ближайшем его участии издавалась министерством «Сельская библиотека», состоявшая из серии небольших книжек для народа по сельскому хозяйству. Принимал деятельное участие в трудах Вольного экономического общества и географического общества.

С 20 апреля 1869 года состоял в чине действительного статского советника, с 8 апреля 1884 года — в чине тайного советника; занимал должности члена Совета министра государственных имуществ, был членом Учёного комитета министерства. Его деятельность отмечена орденами: Св. Станислава 1-й степени (1873). Св. Анны 1-й степени (1876), Св. Владимира 2-й степени (1889).

Написал ряд сочинений по сельскому хозяйству:
 «Вспомогательная книжка для сельских хозяев» (, 1867);
 «Овцеводство в России : Из отчетов инспектора сел. хоз. С. П. Щепкина» (: Деп. земледелия и сел. пром., 1869);
 «Мериносное овцеводство в Новороссийском крае» («Сельское хозяйство и лесоводство», 1867);
 «Простое овцеводство в южной половине России» (, 1868);
 «Табачная промышленность в России : Из отчета г. министру Гос. имуществ» (: тип. С. Н. Степанова, 1870);
 «Виноградарство и виноделие в долинах Крыма : Из отчета г. министру Гос. имуществ» (: тип. К. Сорванова и К°, ценз. 1870).

Умер  года; похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. вместе с женой Натальей Павловной (1844—1876) и детьми: Павлом (1870—1871), Павлом (1872—1889), Наталией (1875—1881). Его дочь Мария была замужем за И. А. Заборовским.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Императорского Московского университета
Тайные советники
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)